Frida Berger (ur. 29 kwietnia 2004) – norweska skoczkini narciarska.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2017 po raz pierwszy wystąpiła w zawodach FIS Cup. W konkursach w Râșnovie dwukrotnie zajęła 18. lokatę. 14 września 2019 zadebiutowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 52. miejsce w Lillehammer. W grudniu 2019 wystąpiła w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego. W konkursach w Notodden została zdyskwalifikowana oraz zajęła 46. lokatę.

Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2021, gdzie indywidualnie zajęła 28. pozycję, a w konkursie drużynowym 7. lokatę. Pierwsze punkty w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zdobyła w lutym 2021, zajmując 7. i 16. miejsce w Brotterode. W marcu 2021 zadebiutowała w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata; w Niżnym Tagile i Czajkowskim trzykrotnie nie zakwalifikowała się do konkursu głównego. 28 marca wystąpiła w konkursie drużynowym cyklu w Czajkowskim, gdzie z reprezentacją Norwegii zajęła 4. pozycję.

We wrześniu 2021 w Oslo zdobyła pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 20. lokatę. Pod koniec sezonu 2021/2022 wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 w Zakopanem, gdzie indywidualnie zajęła 29. pozycję, a w konkursie drużynowym 5. miejsce. Wystartowała również na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022, na którym indywidualnie zajęła 14. pozycję, a w drużynie mieszanej 5. lokatę.

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2004